Feelin’ So Good (singel)
 Feelin’ So Good (DVD)